Anton Melbye kan henvise til flere personer:

 Anton Melbye (maler) (1818-1875) – dansk marinemaler og fotograf
 Anton Melbye (forfatter) (1861-1929) – dansk forfatter og teaterdirektør